Johannes Tappen ist der Name folgender Personen:

* Johannes Tappen (1629–1687), deutscher Jurist, siehe Johann Tappen (Jurist) 
 Johannes Sylvester Tappen (auch Johann Sylvester Tappen; 1715–??), deutscher Jurist 

Siehe auch:
 Johann Tappen
 Johann Tappe